Smutsia — рід африканських ссавців з родини панголінових. Раніше рід вважався підродом Manis.

Британський натураліст Джон Едвард Грей назвав Смуцію на честь південноафриканського натураліста Йоханнеса Смутса (Johannes Smuts, 1808–1869) першого південноафриканця, який написав трактат про ссавців у 1832 році (в якому він описав вид Manis temminckii).

Хоча два сучасні панголіни з роду Smutsia живуть в Африці, вимерлий вид †Smutsia olteniensis жив у Європі на початку плейстоцену 1.9–2.2 Ma.

Примітки 

Роди ссавців